Karl Angerer
 Nadine Angerer
 Patrick "Pat" (Daniel) Angerer
 Paul Angerer
 Peter Angerer
 Tobias Angerer

Autres 

 Le Palais Angerer à Vienne

Patronyme anglais
Patronyme allemand